За́йбольд () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

  — немецкий футболист, игрок клуба «Бавария» (1946—1950).
 Зайбольд, Вернер (1948—2012) — западногерманский спортсмен-стрелок.
 Зайбольд, Герхард (род. 1943) — австрийский гребец-байдарочник.
  (1936—2013) — немецкий футболист, игрок клуба «Штутгарт» (1958—1969).
  (род. 1959) — немецкий борец, чемпион ФРГ по греко-римской борьбе (1983, 1986), участник летних Олимпийских игр 1984 года.
 Зайбольд, Ойген (1918—2013) — немецкий морской геолог.
  (1904—1974) — политик и чиновник нацистской Германии, член СА, депутат Рейхстага.
 Зайбольд, Эмиль (1907—1990) — унтер-офицер танковой части СС.

См. также 
 Сайболд